Flashman peut renvoyer à différents éléments :
 Flashman contre les hommes invisibles (Flashman), film italien de Mino Loy sorti en 1967 ;
 Les Archives Flashman, série de romans d'aventure de George MacDonald Fraser publié de 1970 à 2005, autour du personnage Harry Paget Flashman ;
 Supernova Flashman, une série télévisée japonaise des années 1980.